MLE steht als Abkürzung für:
 Magister Legum Europae, ein europäischer Magisterabschluss
 Malé International Airport, Flughafen auf den Malediven, IATA-Code 
 Maximum Likelihood Estimation, Methode in der Statistik; siehe Maximum-Likelihood-Methode

MLE